Trattato di Madrid (1526) tra Francia e Spagna
 Trattato di Madrid (1621) tra Francia e Spagna, primo tentativo di porre fine alla Guerra di Valtellina
 Trattato di Madrid (1617) che pose fine alla Guerra di Gradisca
 Trattato di Madrid (1670) che pose fine alla Guerra anglo-spagnola (1655-1660)
 Trattato di Madrid (1750) tra Portogallo e Spagna sui confini tra le colonie in America meridionale
 Convenzione di Madrid (1786) tra Francia e Portogallo 
 Trattato di Madrid (1801) tra Portogallo, Spagna e Francia, perfezionamento del Trattato di Badajoz (1801) 
 Convenzione di Madrid (1912) tra Francia e Spagna sui confini tra i possedimenti in Africa